Чемпион по боксу в супертяжёлом весе — титул, присуждаемый профессиональным боксёрам.

В настоящее время титул могут присуждать:

 Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА, WBA) (ранее NBA), основанная в 1921 году,
 Всемирный боксёрский совет (ВБС, WBC), основанный в 1963 году,
 Международная боксёрская федерация (МБС, IBF), основанная в 1983 году
 Всемирная боксёрская организация (ВБО, WBO), созданная в 1988 году.

До появления организаций титул присваивался абсолютный.

Обладатели титула

Footnotes 
1 Later known as Dwight Muhammad Qawi.
2 Championship recognition withdrawn due to champion's failure/refusal to defend title against mandatory or designated challenger.
3 Relinquished title.

Cruiserweight champions who won belts in other divisions
Braxton, Michalczewski, Hill, and Tiozzo all were light-heavyweight champions.
Holyfield and Toney are the only two former cruiserweight champions to win a piece of the heavyweight title. Toney also won titles at middleweight and super middleweight.

List of Cruiserweight Champions Prior to 1980
The cruiserweight class was inaugurated by the ВБС (WBC) in 1979, and the belt was to be decided by the winner of a fight between Mate Parlov and  Марвин Кэмел.  The bout ended in a draw, and the champion wasn't crowned until their rematch on 31 March 1980, which was won by Camel.  The ВБА (WBA) followed suit in 1982, inaugurating their belt in a battle between  Оззи Окасио and Robbie Williams, which was won by Ocasio.  
 

Первый тяжёлый
Первый тяжёлый